Tommasone – cognome italiano
 Carmine Tommasone – pugile italiano
 Cyril Tommasone – ginnasta francese